Антон Жданович:
 Жданович, Антон Вячеславович (род. 1991) — белорусский и чешский музыкант, перкуссионист.
 Жданович, Антон Никитич (? — после 1660) — Киевский полковник, генеральный судья и наказной гетман Войска Запорожского, участник Восстания Хмельницкого.